Ра́убаль () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Раубаль, Гели (1908—1931) — племянница Гитлера.
 Раубаль, Лео Рудольф (1906—1977) — племянник Адольфа Гитлера.